Смоле́нский мост — названия мостов.

Санкт-Петербург 
 Смоленский мост — автодорожный мост через Смоленку.
 Смоленские мосты — группа из четырёх мостов через левый (1-й и 3-й Смоленские мосты) и правый (2-й и 4-й Смоленские мосты) рукава Смоленки.

Москва 
 Смоленский метромост
 Смоленский железнодорожный мост — несохранившийся мост через Москву-реку рядом с современным Дорогомиловским железнодорожным мостом.

См. также 
 Смоленский бульвар
 Смоленский переулок
 Большой Смоленский проспект
 Смоленская набережная
 Смоленская площадь
 Смоленская улица